Sugar Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sugar Creek Township (Benton County, Arkansas)
 Sugar Creek Township (Greene County, Arkansas)
 Sugar Creek Township (Logan County, Arkansas)
 Sugar Creek Township (Illinois)
 Sugar Creek Township (Boone County, Indiana)
 Sugar Creek Township (Clinton County, Indiana)
 Sugar Creek Township (Hancock County, Indiana)
 Sugar Creek Township (Montgomery County, Indiana)
 Sugar Creek Township (Parke County, Indiana)
 Sugar Creek Township (Shelby County, Indiana)
 Sugar Creek Township (Vigo County, Indiana)
 Sugar Creek Township (Cedar County, Iowa)
 Sugar Creek Township (Poweshiek County, Iowa)
 Sugar Creek Township (Kansas)
 Sugar Creek Township (Barry County, Missouri)
 Sugar Creek Township (Harrison County, Missouri)
 Sugar Creek Township (Allen County, Ohio)
 Sugar Creek Township (Putnam County, Ohio)
 Sugar Creek Township (Stark County, Ohio)
 Sugar Creek Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Sugar Creek Township (Wayne County, Ohio)

Siehe auch:
 Sugarcreek Township